Пётр Степа́нов:
 Степанов, Пётр Александрович (1805—1891) — российский генерал, царскосельский комендант.
 Степанов, Пётр Андреевич (около 1731—после 1796) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, капитан 1 ранга.
 Степанов, Пётр Гаврилович (1806—1869) — русский актёр, артист Малого театра.
 Степанов, Пётр Григорьевич (1910—?) — советский физик, военный инженер, конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Степанов, Пётр Иванович (1812—1876) — прозаик, драматург, поэт, мемуарист.
 Степанов, Пётр Петрович (род. 1959) — приднестровский государственный деятель, первый премьер-министр Приднестровья.
 Степанов, Пётр Сергеевич (1913—2008) — советский легкоатлет.